Gavle kan syfta på:

 Gavlerinken Arena – en ishall i Gävle
 Gavlestadion – tidigare namn på en friidrottsanläggning i Sätra i Gävle
 Gavlevallen – en fotbollsarena på Gavlehov i Gävle
 Gavleverken – en tidigare  mekanisk verkstad i Gävle
 Gavleån – ett vattendrag i mellersta Gästrikland

Personer
 Hilding Gavle (1901–1969), en svensk skådespelare

Se även
Gävle (olika betydelser)